Krogstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Krogstrup (Krogstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Krogstrup Sogn, Frederikssund Kommune
 Krogstrup (Skrave Sogn) – en bebyggelse i Skrave Sogn, Vejen Kommune
 Krogstrup (Snejbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Snejbjerg Sogn, Herning Kommune
 Krogstrup (Torrild Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Torrild Sogn, Odder Kommune
 Krogstrup (Vester Hornum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Hornum Sogn, Vesthimmerlands Kommune